désigne :

 En boxe, le coup de poing direct du bras arrière (en anglais  ou ) est appelé  quand c'est un coup puissant ;
 , un groupe de hip-hop japonais ;
 , un groupe américain de  chrétien ;
 Un  est un prospect en marketing électronique. Constitué au minimum d'une adresse électronique, il peut être  ou .
 Un  est également un terme de la musique électronique qui s'apparente à un son de synthétiseur plus ou moins puissant.

Géographie 
 Lead, paroisse civile d’Angleterre, district de Selby, Yorkshire du Nord.
  est une ville située dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.